{{Ficha de personaje de manga y anime
|nombre_es = Rind
|nombre_ja = リンド
|nombre_ja_latino = Rind
|sexo = Femenino
|fechanacimiento = 
|edad = 
|sangre = 
|primeraaparicion = Manga tomo 24Anime Episodio 23
}}

 es un personaje de la serie de manga ¡Oh, Mi Diosa!. Es la quinta diosa en aparecer dentro del manga y la cuarta en el anime durante el capítulo 23 (Peorth solo hace un cameo en los créditos finales de la primera temporada y luego aparece en la segunda definitivamente). Rind es una valkiria, miembro de la división de combate del Cielo, y al igual que Belldandy y Peorth, usa una licencia de primera clase, pero con el distinto de "ilimitado", lo cual denota su posición como Valkiria.

Historia 

Rind forma parte de la División de Combate de Cielo, un grupo de diosas llamadas Valkirias que experimentan un entrenamiento tan violento pocos lo pueden hacer. Su naturaleza puede ser mejor entendida en el contexto de su trabajo. Tiene sentido que el deber de Rind y la socialización exactamente no se mezclen y equivalgan. Sin embargo en el caso de Rind, este no es el fin de la historia.
    
La segunda parte de la historia de Rind empieza en el pasado, durante su adquisición de un ángel. Normalmente, solo un ángel nace de un huevo del ángel pero en el caso de Rind, sus ángeles fueron gemelos. Da la apariencia que siempre había conocido esto desde el principio pero solo podía convocar a uno (Spear Mint). Conociendo el poder que se necesita para soportar un ángel, asumió que ella carecía de la fuerza necesaria para soportar a dos. Así ella se obligó a sí misma a tener el entrenamiento más rudo, y eventualmente ganar la reputación de ser una diosa de violencia extrema.
    
A pesar del rudo entrenamiento de Rind, pareciera que no la dejó completamente agotada. En el capítulo 156, Belldandy pregunta a Rind si ella pudo sentir el mundo repleto de vida. En lugar de simplemente contestar sí o no, Rind percibió el punto de averiguación de Belldandy y respondió con un "Belldandy... Tengo un lado emocional también". Sin embargo en el siguiente capítulo, parece que el entrenamiento de Rind hubiera enterrado ese aspecto de su personalidad. Belldandy le pide que sonría y ella mira con atención en un espejo y se pregunta: "¿Cómo se sonreía?". Sin embargo, en su último capítulo (166) Rind descubre de nuevo cómo sonreír, y aquí expresa más emoción que en los 10 capítulos anteriores combinados. En un movimiento algo sorprendente poco antes de su partida, Rind le pregunta a Keiichi si lo puede llamar "amigo de toda la vida". Le agradeció a Keiichi por mostrarle que lo que necesitaba era confianza y no fuerza, para sacar a Cool Mint. Además, Rind quedó realmente impresionada por como Keiichi pudo usar su segundo ángel eficazmente. Interesantemente, Rind se fue aparentemente un poco más que impresionada por Keiichi, ya que desde entonces al mero final, se sintió un poco celosa de Belldandy.

Personalidad 

Rind, la Diosa del Hacha, es la diosa adiestrada específicamente para la batalla, forma parte de la División de Combate del Cielo. Dado la naturaleza de su deber, no es de extrañar que Rind sea una persona muy seria y franca, aunque realmente tiene un lado suave. El debut de Rind no está en el manga sino en el juego de preguntas y repuestas de A!MS. Esto también marcó la primera aparición de un uniforme de batalla, lo cual parece ser el prototipo para los uniformes de batalla de Bell, Urd, y Skuld en la película. Además de traer puesto un uniforme de campaña, otros de los sellos de Rind incluyen un corte de pelo asimétrico violeta y el hecho de esgrimir un hacha de batalla como arma. Rind es la única diosa que soporta ángeles gemelos, lo que demuestra la fuerza que posee.

Enlaces externos 

 Página oficial
 Ah! keiichisama

Personajes de ¡Oh, Mi Diosa!
Kōsuke Fujishima

en:List of Oh My Goddess! characters#Lind